La nébuleuse du Papillon est un nom employé pour désigner plusieurs nébuleuses:

 NGC 6302, nébuleuse planétaire dans la constellation du Scorpion.
 IC 1318, nébuleuse en émission dans la constellation du Cygne.
 M2-9 ou Minkowski 2-9, nébuleuse planétaire dans la constellation d'Ophiuchus.